Bogenfels steht für:

alternativer Ausdruck für Felsentor
Bogenfels (Namibia), ein Felsentor in Namibia
Bogenfels (Geisterstadt), ein Geisterstadt in Namibia